Ел Папаче има више значења:

 Ел Папаче (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Папаче (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику